Теокалко има више значења:

 Теокалко (Тласкоапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Теокалко (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику